Wallace Farm bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Wallace Farm (Columbia, New Hampshire), NRHP-ID: 01001353
 Wallace Farm (Northfield Center, Ohio), NRHP-ID: 85001387